Беляшкино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Покровского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 13 апреля 2009 года входила в Викторовское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Викторовский сельсовет.

Расстояние до районного центра Великого Устюга по автодороге — 62 км, до центра муниципального образования Ильинского по прямой — 2 км. Ближайшие населённые пункты — Агеево, Анциферово, Малое Чебаево.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Великоустюгского района